Пітер Мейг'ю  () — британський та американський актор.
 Томас Мейг'ю () — засновник першого англійське поселення на острові Мартас-Віньярд.